Самюэль Адамс Адамс, Самюэль (1722—1803) — государственный деятель США.
 Адамс, Самюэль Гопкинс (1871—1958) — североамериканский писатель.